Mima#De Ryūō, Ryūō-san, berg in Japan
 Japanse draak, Japanse naam voor een bovennatuurlijke slang of draak